Degenbach ist ein Gewässername:

 Degenbach (Alsenz), rechter Zufluss der Alsenz bei Rockenhausen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Degenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Jagstheim-Burgberg (Stadt Crailsheim), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, der den Degenbachsee durchläuft
 Degenbach (Zeller Bach), linker Oberlauf des Zeller Bachs (zum Dobelbach, zum Schinderbach, zum Waginger See) bei Fuchsreut (Gemeinde Surberg), Landkreis Traunstein, Bayern

 Degenbachsee, Stausee im Lauf des Degenbachs zwischen Alexandersreut und Jagstheim-Burgberg, beide Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dagenbach
 Degelbach
 Degernbach